Az ón-klorid a következő két vegyületre utalhat:
Ón(II)-klorid (SnCl2)
Ón(IV)-klorid (SnCl4)